

Geografia 
 Tát  – comune dell'Ungheria
f

Sigle 
 Thematic Apperception Test  – Test psicologico proiettivo di tipo tematico
 Ti amo tanto  – Spesso usato negli sms
 Transatlantic Communications Cable  – Cavo sottomarino per le telecomunicazioni transatlantiche
 Turn Around Time – Tempo che intercorre dalla ricezione di un campione da parte di un laboratorio di analisi biochimiche alla disponibilità del referto

Codici 
 TAT – codice vettore ICAO di TAT European Airlines
 tat – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tatara
 TAT – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Tata (Marocco)

Altro 
 Tat  – una proteina regolatoria di circa 101 kDa codificata dal genoma di HIV
 Tat  – personaggio della serie di videogiochi Klonoa